«Евгения Гранде» — драматический фильм 1946 года Марио Сольдати, снятый по мотивам одноимённого романа Оноре де Бальзака.

Фильм демонстрировался на Венецианском кинофестивале 1946 года. Алида Валли получила Серебряную ленту за лучшую роль. Также Серебряная лента вручена за лучший сценарий.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Италии 1946 года
Экранизации произведений Оноре де Бальзака